Kern je lahko:
 
 Kern, priimek več znanih ljudi
 Kern, nekdanji predel Ljubljane
 Kern, reka v Kaliforniji